Bell Challenge 2012 — 20-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в канадском городе Квебек и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии.

В 2012 году турнир прошёл с 11 по 17 сентября. Соревнование завершало серию хардовых турниров в регионе, расположенную вокруг US Open.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Барбора Заглавова-Стрыцова
 в парном разряде —  Ракель Копс-Джонс и  Абигейл Спирс

Общая информация 
Лидером посева в одиночном соревновании стала Доминика Цибулкова (№ 14 в мире на тот момент). Словачка задержалась на турнире лишь на один матч, однако её обидчица — Кирстен Флипкенс — в итоге не только прошла весь путь до финала, но и завоевала титул, переиграв в финале Луцию Градецкую. Для восьмой сеянной чешки это поражение стало пятым подряд в финалах соревнований ассоциации, с момента дебюта в матчах подобного уровня летом 2008 года. Прошлогодняя чемпионка — Барбора Заглавова-Стрыцова — защищала свой титул, но уступила в четвертьфинале.

Число сеянных команд в парном турнире возглавил альянс с участием Алисии Росольской (№ 49 в мире на тот момент). Вместе с британкой Хезер Уотсон она прошла весь путь до финала, но там не смогла справиться с третьей парой посева: альянсом Татьяна Малек / Кристина Младенович, уступив им на трёх тай-брейках. Сильнейшие несеянные команды проиграли в полуфиналах.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Кирстен Флипкенс обыграла  Луцию Градецкую со счётом 6-1, 7-5.
 Флипкенс выигрывает свой дебютный финал на соревнованиях тура ассоциации.
 Градецкая уступает 1-й финал в сезоне и 5-й за карьеру на соревнованиях ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=<small>1/wc
| RD1-team01= Д. Цибулкова
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=5
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= К. Флипкенс
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=6| RD1-score02-3=7| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Х. Эль Табах
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3=65
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= М. Лучич
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=7

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= А. Татишвили
| RD1-score05-1=7| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3=6| RD1-seed06= 
| RD1-team06= С. Каратанчева
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3=1

| RD1-seed07=LL
| RD1-team07= Дж. Пегула
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= П. Мартич
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= М. Бартель
| RD1-score09-1=65
| RD1-score09-2=7| RD1-score09-3=6| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Х. Уотсон
| RD1-score10-1=7| RD1-score10-2=65
| RD1-score10-3=1

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3=3
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= П. Рампре
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= А. Глатч
| RD1-score13-1=63
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Т. Малек
| RD1-score14-1=7| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= М.-Э. Пеллетье
| RD1-score15-1=62
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16=
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= К. Флипкенс
| RD2-score01-1=62
| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=6| RD2-seed02= 
| RD2-team02= М. Лучич
| RD2-score02-1=7| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=4

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= А. Татишвили
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= П. Мартич
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= М. Бартель
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= П. Рампре
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Т. Малек
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=6
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= К. Флипкенс
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= А. Татишвили
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3=r

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= М. Бартель
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=6
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=
| RD4-team01=| RD4-score01-1=7| RD4-score01-2=7| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=3
| RD4-team02= М. Бартель
| RD4-score02-1=66
| RD4-score02-2=63
| RD4-score02-3= 
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Татьяна Малек /  Кристина Младенович''' обыграли  Алисию Росольскую /  Хезер Уотсон со счётом 7-6(5), 6-7(6), [10-7].
 Малек со 2-й попытки побеждает в финале в рамках соревнований тура ассоциации.
 Младенович выигрывает 2-й титул в туре ассоциации.

См. также 
 Bell Challenge

 WTA Тур 2012 года
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  

 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Канада
Теннис
Сентябрь 2012 года
2012